Mændens 400 meter hæk under Sommer-OL 2012 i London blev afholdt på det Olympiske stadion 3. til 6. august.

Resultater

Runde 1 

Q- Kvalificeret efter placering
q – Kvalificeret på tid
PB – Personlig rekord
NR – National rekord
SB – Årsbedste
DQ – Diskvalificeret
DNS – Startede ikke

Semifinaler

Finale

Referencer 

400 meter hæk mænd